Иштван Вереб (, р.8 октября 1987) — венгерский борец вольного стиля, призёр чемпионатов мира и Европы. Признавался лучшим борцом Венгрии в 2015 и 2017 году. Выступает за клубы «Халадаш» () и «Чепель» (). Учится в Столичном университете Будапешта.

Биография 
Родился в 1987 году в Сомбатхее. В 2007 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы среди юниоров. В 2008 году принял участие в Олимпийских играх в Пекине, но занял там лишь 20-е место. В 2013 году стал бронзовым призёром чемпионата мира. В 2014 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы. В 2016 году принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, но занял там лишь 13-е место, проиграв будущему чемпиону россиянину Абдулрашиду Садулаеву и венесуэльцу Педро Себальосу. В 2017 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.

В 2019 году на чемпионате Европы в Бухаресте завоевал бронзовую медаль.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Олимпийского комитета Венгрии 

Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Борцы Венгрии
Борцы среднего веса
Борцы полутяжёлого веса